Fre, dispositiu per a aturar el moviment d'un vehicle o màquina
 Fre en equitació o hípica, peça a la boca del cavall a la qual se subjecten les regnes i que serveix per a menar-lo. Hi ha dues menes bàsiques de fre: el filet i el mos. La brida aplega el fre, les corretges que el mantenen al cap i les regnes.
 Fre de disc
 Fre de la llengua
 FRE de l'AIT